Palatyn (wzgórze)
 palatyn (tytuł)

Zobacz też 
 palatynat (ujednoznacznienie)